Бечка:

 Бечка, Богдан — чешский политический, государственный и общественный деятель
 Бечка, Богумил — чешский астроном и учитель математики и физики
 Бечка — гласный польский шляхетский герб